Българите представляват етническо малцинство в Съединените американски щати. Според оценка на Бюрото за преброяване на населението към 2013 г. те са 98 541 души, или 0,028 % от населението на страната.

Численост и дял 
Държавната агенция за българите в чужбина през 2004 година оценява българите на 250 000 души (като включва освен етнически българи и хора които са граждани на България)

През 2000 година в преброяването на населението на САЩ са преброени 55 489 българи, като 30 064 от тези от тях над 5-годишна възраст са отбелязали, че говорят на друг език освен английски вкъщи, а 32 274 не са родени в САЩ. Според оценки Бюрото за преброяване на населението на САЩ през 2002 г. те са 60 239 души.

Преброявания на населението 
Численост и дял на българите според преброяванията на населението през годините (Бюро за преброяване на населението на САЩ):

Дял на българите в населени места където представляват над 1 % от населението според преброяването от 2000 г.:

Оценки

Щати 

Численост на българите в някои щати според различни оценки:
 Илинойс
 220 000
 Флорида
 60 000 – 120 000
 Калифорния
 40 000 (оценка през 2006 г. на Иво Москуров, консул на България в Лос Анджелис)
 120 000 (оценка на Жорж Ганчев)

Градове 
Численост на българите в някои градове според различни оценки:
 Чикаго
 120 000 – 150 000 (оценка през 2011 г. на Светлозар Момчилов, издател на в-к „България СЕГА“)
 Лос Анджелис
 25 000 (оценка през 2006 г. на Иво Москуров, консул на България в Лос Анджелис)
 Финикс
 6000
 Лас Вегас
 5000
 Сан Диего
 2000 – 5000

Организации 

Към 27 октомври 2016 г., в сайта на ДАБЧ на България се посочва, че в САЩ има 125 организации на българите – 17 дружества, 5 печатни медии, 10 електронни медии, 19 културни формации, 43 училища, 27 църковни общини, 3 фолклорни състави, 1 младежка организация.

Според Петранка Стаматова от Българо-американската асоциация и Българо-американския център за културно наследство в Чикаго Българската общност в САЩ не получава нито финансова, нито морална подкрепа от българската държава или други организации от България. Според нея в САЩ има нужда от активно работещи организации, които да спомагат за съхраняване на българската идентичност. Към 2010 г., агенцията за българите в чужбина по закон няма право да отделя средства в помощ на българите зад граница.

За 2010 – 2011 учебна година българските училища в Америка са получили около 500 хиляди лева (по около 450 лева на дете) – помощ по програмата на Министерството на образованието на България за подпомагане на обучението по български език в чужбина „Роден език и култура“

Емигранти 
 Ралица Василева - българска журналистка
 Емил Видлички - български поет и писател
 Мариана Димитрова - българска актриса
 Румен Петков - български режисьор и аниматор
 Райна Вангелова - българска общественичка, деятелка на Македонската патриотична организация
 Анахид Тачева – българска говорителка за Първа програма
 Мария Бакалова - българска актриса
 Николай Цанков - български актьор

Вижте също 
 Население на Съединените американски щати
 Бели хора в САЩ
 Българи в Северна Америка

Литература 
 Васил Стефанов от Битоля, Вардарска Македония и Васил Граматиков от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония – „Българо-Американски Алманах за 1920 г.“, Granite city, IL, USA, 1920 година;
 Васил Стефанов от Битоля, Вардарска Македония и Васил Граматиков от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония – „Българо-Американски Алманах за 1922 г.“, Granite city, IL, USA, 1922 година;

Източници

Външни препратки 
 Сайт на българите в Юта
 Сайт на българите в Сиатъл 
 Сайт на вестници „България 21 век“ и „Старт“  – Чикаго
 Информационен сайт „Българите по света“  – Чикаго
 Bulgarian Cultural and Heritage Center of Seattle
 Портал на българите в Хюстън
 Детско студио „Телевизионери“ , създадено и продуцирано от Мария Илиева (Mutzuna) в Чикаго през 2012 г.

 
Етнически групи в САЩ